National Basketball Association 2002/2003 var den 57:e säsongen av den amerikanska proffsligan i basket. Säsongen inleddes den 29 oktober 2002 och avslutades den 16 april 2003 efter 1.189 seriematcher, vilket gjorde att samtliga 29 lagen spelade 82 matcher var.

Söndagen den 15 juni 2003 vann San Antonio Spurs sin andra NBA-titel efter att ha besegrat New Jersey Nets med 4-2 i matcher i en finalserie i bäst av 7 matcher.

All Star-matchen spelades den 9 februari 2003 i Philips Arena i Atlanta, Georgia. Western Conference vann matchen över Eastern Conference med 155-145 efter dubbla förlängningar.

New Orleans Hornets från New Orleans, Louisiana spelade sin första säsong i ligan efter flytten från Charlotte, North Carolina och Charlotte Hornets.

Grundserien 
Not: Pos = Position i konferensen, V = Vinster, F = Förluster, PCT = Vinstprocent

Lag i GRÖN färg till en slutspelserie.
Lag i RÖD färg har spelat klart för säsongen.

Eastern Conference

Atlantic Division

Central Division 

Western Conference

Midwest Division

Pacific Division

Slutspelet 
Åtta lag från den östra och den västra konferensen gick till slutspelet. Där möttes första och åttonde seedade lagen varandra, andra och sjunde lagen mötte varandra och så vidare i åttondelsfinaler (konferenskvartsfinaler). Vinnarna gick vidare där de möttes i kvartsfinalserier (konferenssemifinaler) innan det spelades semifinalserier (konferensfinaler). Samtliga slutspelsserier avgjordes i bäst av 7 matcher.

NBA-final 
San Antonio Spurs mot New Jersey Nets

San Antonio Spurs vann finalserien med 4-2 i matcher

Källor 

NBA 2002/2003 på basketball-reference.com
Samtliga resultat under säsongen 2002/2003 på basketball-reference.com
NBA:s All-Star match 2003 på basketball-reference.com

Externa länkar

2002 i Kanada
2002 i USA
2003 i Kanada
2003 i USA
Basketsäsongen 2002/2003
2002/2003